Little Alkali Creek ist der Name folgender  Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Alkali Creek (Colorado River), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Little Alkali Creek (Alkali Creek, Niobrara County), Fluss im Niobrara County, Bundesstaat Wyoming
 Little Alkali Creek (Wiggins Fork), Fluss im Fremont County, Bundesstaat Wyoming